Dondon kan syfta på:

Haiti 

 Dondon (kommun), Nord, 
 Dondon (ort), Nord,